Выборы депутатов Архангельской городской думы XXVII созыва прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Выборы проходили по смешанной системе: 15 депутатов городской думы избирались по партийным спискам и столько же по 15 одномандатным округам.

По итогам выборов в Архгордуму прошли четыре партии. Единая Россия не смогла взять большинство мест, лишь 11 из 30. КПРФ получила 7 мест, по 5 мест — ЛДПР и Справедливая Россия, кроме того, в городской совет прошли два беспартийных кандидата.

Предвыборная кампания и выборы

Кандидаты и партии 
В выборах приняло участие 7 партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Родина, Яблоко и Коммунисты России. Партия Яблоко не выдвинула ни одного кандидата по одномандатным округам. Партия Коммунисты России выдвинула одного кандидата, который выбыл после регистрации.

Округа 
Половина депутатов избирались в 15 одномандатных округах. Норма представительства составила 1 депутат на 18 863 горожанина. Округа были те же, что и на выборах в XXVI созыв городской думы.

Выборы 
С выборами в городскую думу по всей Архангельской области прошли выборы в Архангельское областное собрание депутатов, а в самом Архангельске была акция протеста сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в России.

По сообщению архангельского блогера и кандидата от партии «Родина» Михаила Шишова, на участка № 92 и 93 были проблемы с безопасностью, отсутствовали или не работали рамки. Позже на 44 участке на кандидата написали заявление за якобы незаконную съёмку. На участке № 61 избиратель пытался забрать себе с собой избирательный бюллетень. В школе № 45, несмотря на фактически выходной день, продавали пирожки. Кроме пирожков, для привлечения избирателей использовались и подарки в виде фена, микроволновки и велосипеда.

По всей области на выборы было потрачено более 30 миллионов рублей.

Результаты 
По итогам выборов, Единая Россия получила 11 мест в Архгордуме, КПРФ — 7 мест, по 5 мест — ЛДПР и Справедливая Россия. Остальные партии не прошли барьер 5 %. В гордуму прошли 2 самовыдвиженца.

Результаты выборов по округам

Примечания 

Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
Муниципальные выборы в Архангельской области
Архангельск